Kvindernes Super-G-konkurrence ved vinter-OL 2022 i Beijing bliver afholdt den 11. februar 2022 på skibakken "Rock" ved Yanqing National Alpine Ski Centre i Yanqing-distriktet.

Programoversigt

Resultater

Referencer 

Alpint skiløb under vinter-OL 2022